Argus kan syfta på

 Argus – ett latinskt namn på Argos (jätte)
 Argus (kårparti) – ett kårparti vid Uppsala studentkår under slutet av 1970- och början av 1980-talet
 Then Swänska Argus – en tidskrift utgiven 1732-1734 av Olof von Dalin
 Argus (tidning) – en tidning utgiven 1820-1836
 Nya Argus – en finländsk tidskrift
 Kvarteret Argus ett kvarter i Gamla stan i Stockholm 
 Argus (album) – ett musikalbum av rockgruppen Wishbone Ash
 S 100B Argus – namnet på svenska flygvapnets radarspaningsflygplan
 Argus (företag) – en tidigare tysk bil och flygmotortillverkare
Argus (kulturcentrum) - Falkenbergs kunskaps- och kulturcentrum